L'aïmag de Bayankhongor (mongol bichig : , mongol cyrillique : , ISO-9 : ) est une des 21 provinces de Mongolie. Elle est située au sud du pays. Sa capitale est Bayankhongor.

Subdivision administrative

Liens externes 
  Clip promotionnel pour la province.

Province en Mongolie